Ottenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ottenheimer (1886–1985), deutscher Kaufmann, Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Hilde Ottenheimer (1896–1942), deutsch-jüdische Soziologin und Holocaustopfer
 Paul Ottenheimer (1873–1951), deutscher Kapellmeister und Komponist